Le championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans est une compétition sportive internationale de volley-ball. Il est organisé par la FIVB. Il a été créé en 1977. Depuis 1985 il se déroule tous les deux ans. Les équipes sont composées de femmes âgées de vingt ans ou moins.

Historique

Palmarès

Tableau des médailles

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi

Notes et références

Articles connexes
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 23 ans
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 23 ans
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale de volley-ball